Парасковіївська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Парасковіївська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район